Алкария — топоним в Португалии:
 Алкария (Порту-де-Мош);
 Алкария (Фундан).

См. также 
 Алкария-Руйва